Corallus (lateinisch) steht für:

 Koralle
 Hundskopfboas, eine Gattung der Boaschlangen